est un mot japonais signifiant « vent divin ».

Il désigne historiquement le typhon qui brisa la tentative d'invasion du Japon par l'empire sino-mongol en 1281.

Par extension, ce terme fut employé par l'état-major japonais durant la guerre du Pacifique pour désigner les pilotes d'avions suicides censés détruire la flotte américaine.

Dans la langue courante, le mot désigne l'auteur d'un attentat-suicide, et a aussi été utilisé comme titre de diverses œuvres.

Cinéma 
 Kamikaze, film français de Didier Grousset sorti en 1986 ;
 , film japonais de Takashi Yamazaki sorti en 2013.

Littérature 
 Kamikaze, quatrième tome du journal intime de Marc-Édouard Nabe publié en 2000.

Jeu vidéo 
 Kamikaze, jeu vidéo publié par Hayden Software en 1982.

Musique

Chanson 

 , single de  sorti le .

Album 

 Kamikaze, album de Twista sorti le  ;
 Kamikaze, album d'Ysa Ferrer sorti le  ;
 Kamikaze, album d'Eminem sorti le .

Groupe 
 Kamikaze, groupe de heavy metal argentin.

Voir aussi 

 Kamikaze, manga écrit et illustré par Satoshi Shiki publié de 1998 à 2003 ;
 Kamikaze, destroyer de la Marine impériale japonaise ;
 Kamikaze, attraction pendulaire ; 
 Kamikaze, un avion qui a fait Tokyo-Londres en moins de 100 h en 1937 ;
 Kamikaze, un cocktail à base de vodka, de triple sec et de jus de citron vert.

Homonymie de titre